Rathen bezeichnet:

 Rathen, Gemeinde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Rathen (Wadern), Ortsteil der Stadt Wadern, Saarland
 Rathen (Gemeinde Hartkirchen), Oberösterreich